

Pessoas
Tara Strong
Brenda Strong
Mark Strong

Localidades

Strong (Arkansas)

Outros
22622 Strong - um asteroide

Desambiguação